Дворнік Володимир Андрійович — заслужений працівник сільського господарства Республіки Білорусь.
 Дворнік Іван Герасимович — український інженер, заслужений працівник сфери послуг України.
 Френсіс Дворнік — американський священик, історик, славіст і візантолог.

 2048 Дворнік — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Дворник